Hugo III de Borgoña (¿?,1148 - Tiro, 25 de agosto de 1192). Noble francés y duque de Borgoña de 1162 a 1192. Era hijo del duque Eudes II y de María de Blois.

En los comienzos de su reinado estuvo bajo la tutela de su madre, pues era un menor. Combatió al conde de Châlons en 1166, junto a Luis VII el Joven. En 1171, Hugo partió, junto al conde Étienne I de Sancerre, a combatir en Tierra Santa . De regreso a Francia, lucha contra el conde de Nevers (1174), luego contra el señor de Vergy quien le rinde homenaje. 

Por la caída de Jerusalén, se unió a la Tercera Cruzada. Participó en la batalla de Ascalón y en la toma de Acre. Felipe II Augusto, que tuvo que regresar a Francia, le confía el mando del destacamento francés. Siguió combatiendo al mando de Ricardo I Corazón de León y murió en Tiro.

Se casó en primeras nupcias en 1165 con Alicia de Lorena (1145 - 1200), hija del duque Mateo I de Lorena y de Judit de Hohenstaufen. De esta unión nacieron:
 Eudes (1166 - 1218), duque de Borgoña con el nombre de Eudes III;
 Alejandro (1170 - 1205), señor de Montagu, creador de la rama borgoñona de los señores de Montagu;
 Dulce (1175 - 1219), casada en 1196 con Simon de Semur († 1219) señor de Luzy;
 Alicia (1177 - ¿?), casada con Beraldo VII de Mercoeur.

En 1183 repudió a Alicia y se casó nuevamente con Beatriz de Albon (1161 - 1228), delfina de Viennois, hija de Guigues V, delfín de Viennois y de Beatriz de Montferrato. De esta segunda unión nacieron:
 Andrés (1184 - 1237), delfín de Viennois con el nombre de Guigues VI y fundador de la rama borgoñona del Delfinado;
 Mahaut (1190 - 1242), casada en 1214 con Juan I (1190 - 1267), conde de Châlon y de Auxonne;
 Ana (1192 - 1243), casada en 1222 con el conde Amadeo IV de Saboya (1197 - 1253).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Borgoña del siglo XII de la dinastía de los Capetos
Participantes cristianos en la tercera cruzada